El término Hannover puede referirse a:

 Hannover, la ciudad de Alemania.
 Área metropolitana de Hannover, el área metropolitana de la ciudad alemana.
 Distrito de Hannover, distrito de la ciudad alemana.
 Región de Hannover, comunidad agrupada con leyes especiales dentro de Niedersachsen, Alemania.
 Región administrativa de Hannover, la región administrativa en el estado federado de Baja Sajonia en Alemania que fue disuelta en el año 2005.
 Electorado de Hannover, territorio histórico alemán que se convirtió en un electorado a finales del  y en un reino desde 1814.
 Reino de Hannover, el reino que fue anexionado por Prusia en 1866.
 Provincia de Hannover, provincia de Prusia hasta 1946.
 Estado de Hannover, estado alemán que se existió tras el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la creación del actual estado de Baja Sajonia.
 Casa de Hannover, la dinastía que reinaba en el territorio histórico alemán del que adoptó el nombre y que ocupó el trono de Gran Bretaña / Reino Unido entre 1714 y 1901.
 Aeropuerto de Hannover, el aeropuerto en la ciudad alemana.
 Feria de Hannover, una de las ferias industriales más grandes.
 Línea de alta velocidad Hannover-Wurzburgo, tren de alta velocidad que une ambas ciudaes alemanas.
 Hannover 96, equipo de fútbol alemán.
 Hanover (Pensilvania), ciudad de los Estados Unidos, en el estado de Pensilvania.
 Hanover (Míchigan), ciudad de los Estados Unidos, en el estado de Míchigan.
 Hanover (Nueva York), ciudad de los Estados Unidos, en el estado de Nueva York.
 Hanover (New Hampshire), ciudad de los Estados Unidos, en el estado de Nuevo Hampshire.
 Hanover (Wisconsin), ciudad de los Estados Unidos, en el estado de Wisconsin.

Personas
 Ernesto Augusto I de Hannover.
 Jorge V de Hannover.
 Federica de Hannover, reina consorte de Pablo I de Grecia.